Casa de piedra o Casa Piedra puede referirse a:

 una casa de piedra, tipo de construcción prehispánica en la cordillera de los Andes;
 Casa de Piedra, vivienda rupestre en Alcolea del Pinar (España);
 Casa de Piedra, localidad en el Departamento La Paz (provincia de Catamarca, Argentina);
 Casa de Piedra, localidad en el Departamento Santa María (provincia de Catamarca, Argentina);
 Casa de Piedra, localidad en el Departamento Puelén (provincia de La Pampa, Argentina);
 Casa Piedra Carvajal, construcción de la época de la cultura Aconcagua, en la cordillera de los Andes (Chile);
 Casa Piedra Farellones, construcción de la época de la cultura Aconcagua, en Farellones (Chile);
 Casa de Piedra Las Quiscas, construcción del período Agroalfarero Intermedio Tardío que se encuentra en el estero Las Hualtatas (La Dehesa, Chile);
 Casa Piedra Río Olivares, construcción del período Agroalfarero Intermedio Tardío que se encuentra en el valle del río Olivares, en la cordillera de los Andes, frente a Santiago de Chile;
 el embalse de Casa de Piedra, embalse sobre el río Colorado entre las provincias de La Pampa y Río Negro (Argentina);
 Casapiedra, casa de eventos de Santiago de Chile.